

Patronyme

 Nicolas François Thiessé (1759-1834), homme politique français ;
 Léon Thiessé, (1793-1854), journaliste, historien et écrivain français ;
 Jules Thiessé (1833-1912), homme politique français.